Риссе () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Риссе, Марцель (род. 1989) — немецкий футболист норвежского происхождения, полузащитник клуба «Кёльн».
 Риссе, Жаклин (1936—2014) — французская поэтесса, филолог-итальянист, литературный критик и историк литературы, переводчик.
 Варс-Альер-э-Риссе — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.